Aleiodes africanus (Enderlein), een schildwesp
 Aleiodes africanus (Szepligeti), een schildwesp